Csanak – pohár

Földrajzi nevekben
 Ménfőcsanak – három falu (Csanakfalu, Csanakhegy és Ménfő) egyesítésével létrejött, később Győrhöz csatolt település
 Rábacsanak – község Győr-Moson-Sopron megyében
Csanak – a török hódoltság idején elpusztult falu Nagyigmánd mellett